Тлакуитапан има више значења:

 Тлакуитапан (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тлакуитапан (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику